Parowa :

 Parowa (Basse-Silésie), localité polonaise de la gmina d'Osiecznica ;
 Parowa (Nidzica), village en Pologne dans la gmina de Nidzica ;
 Parowa Falęcka, village en Pologne.

Voir aussi 
 Dąbkowa Parowa, village en Pologne